Вьюшков — русская фамилия. Известные носители:

 Вьюшков, Алексей Михайлович (1911—1945) — Герой Советского Союза.
 Вьюшков, Борис Павлович (1926—1958) — советский палеонтолог, исследователь древней герпетофауны; ученик И. А. Ефремова.
 Вьюшков, Лаврентий Иванович (1898—1938) — председатель исполнительного комитета Хабаровского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов в 1937—1938 годах.
 Вьюшков, Яков Федосеевич (1865—1938) — крестьянин, депутат Государственной думы Российской империи II созыва от Самарской губернии.

 Вьюшкова, Юлия Ивановна — учитель русского языка и литературы, «Заслуженный учитель РФ» (1992).